Stanisław Gawliński – polski fotograf prasowy, dokumentalista
 Stanisław Gawliński (ur. 1948) – polski literaturoznawca, prof. dr hab.
 Stanisław Gawliński – polski biolog, dr hab.

Przypisy